Euides är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1866. Enligt Catalogue of Life ingår Euides i familjen vivlar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen sporrstritar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Euides